Флаг Усть-Ку́тского района — официальный символ Усть-Кутского муниципального района Иркутской области Российской Федерации. Флаг утверждён 27 февраля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 3609.

Описание 
«Зелёное полотнище, несущее три неровных белых полосы, сходящиеся из углов (кроме нижнего у свободного края) к центру; поверх места соединения полос воспроизведён стилизованный жёлтый острог, а в углу полотнища, свободном от полосы — жёлтый крылатый якорь».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Усть-Кутского района, который языком символов и аллегорий отражает природные, экономические и исторические особенности района.

В 1628 году десятник Василий Бугор, по указанию енисейского воеводы, вышел на Лену по рекам Мука, Купа, Кута и построил в устье реки Куты зимовье, а в 1631 году атаман Иван Галкин построил в устье реки Куты Усть-Кутский острог. Этот год считается годом основания Усть-Кута — центра муниципального образования.

Изображение на флаге деревянной крепости на слиянии двух рек, не только показывает географическое положение Усть-Кута, но и символизирует важность города в освоении русскими землепроходцами Северо-востока. С городом связаны имена многих великих путешественников: здесь строились дощаники для великой Северной экспедиции Витуса Беринга, бывали в Усть-Куте братья Дмитрий и Харитон Лаптевы, первооткрыватели Камчатки В. В. Атласов и С. П. Крашенинников, «Российский Колумб» Г. И. Шелехов, исследователь устья Амура Г. И. Невельский и другие. Большой вклад в развитие в Усть-Кутском остроге земледелия и торговли внёс Ерофей Хабаров, впервые посадивший в этих местах рожь, ячмень, овёс и поставивший соляные варницы, соль из которых впоследствии вывозилась за пределы Усть-Кута по рекам.

Изображения рек и крылатого якоря символизируют исключительную важность водных транспортных артерий в жизни местного населения.

Жёлтый (золотой) крылатый якорь аллегорически символизирует важную составляющую экономического развития региона — Усть-Кутский транспортный узел. В центре района сосредоточены речной порт, аэропорт, здесь же проходит железнодорожная линия.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста указывает на уникальную природу района, его леса с разнообразнейшей флорой и фауной.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания также является цветом севера, снегов, белоснежных сибирских зим.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и солнечного тепла.

См. также 
 Герб Усть-Кутского района

Примечания